Михайловка () — село, относится к Ананьевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 366 человек. Почтовый индекс — 66411. Телефонный код — 4863. Занимает площадь 1,99 км². Код КОАТУУ — 5120282003.

Местный совет 
66410, Одесская обл., Ананьевский р-н, с. Жеребково

Ссылки 
 Михайловка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ананьевского района